Кнар — армянское женское имя;
 Кнар — армянский музыкальный инструмент, разновидность лиры;
 Кнар — армянская группа.